Characonidia är ett släkte av svampar. Characonidia ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Characonidia